Jorge Aguirre Wardi, deportista argentino.
Jorge Aguirre de Céspedes, futbolista español.
 Jorge Aguirre Restrepo, futbolista colombiano.
 Jorge Aguirre, fotógrafo argentino.
 Jorge Aguirre, periodista venezolano.